Michael Fracasso é um cantor/compositor baseado em Austin, Texas. Sua música abrange country e rock.

Ele se apresentava regularmente nos worshops de segundas a noite do Cornelia Street Cafe no início dos anos 1980. Lançou seis álbuns nas últimas quatro décadas, A Pocketful of Rain, Retrospective, Back To Oklahoma, World In A Drop Of Water, When I Lived In The Wild e Love & Trust.

Cantores dos Estados Unidos
Compositores dos Estados Unidos